Denis Odoi, né le  à Louvain en Belgique, est un footballeur international ghanéen  qui évolue actuellement comme défenseur au Club Bruges.

Biographie

En club 

Il évolue comme défenseur au Saint-Trond VV depuis 2008. Il signe un contrat le  le liant au RSC Anderlecht pour quatre saisons. Le , il quitte le RSC Anderlecht et rejoint pour quatre saisons le KSC Lokeren.

En équipe nationale 

Le , il est sélectionné par Otto Addo pour participer à la Coupe du monde 2022.

Palmarès 
 Saint-Trond VV (1) :
 Champion de Belgique D2 (1) : 2009

 RSC Anderlecht (3)
 Champion de Belgique (2) : 2012 et 2013
 Supercoupe de Belgique (1) : 2012

 KSC Lokeren (1)
 Coupe de Belgique (1) : 2014

 Fulham FC
(1)
 EFL Championship (1) : 2022

 FC Bruges (2)
 Champion de Belgique : 2022
 Supercoupe de Belgique (1) : 2022

Références

Liens externes 
 

Footballeur international belge
Joueur d'Oud-Heverlee Louvain
Joueur du Saint-Trond VV
Joueur du Royal Sporting Club Anderlecht
Joueur du KSC Lokeren
Joueur du Fulham FC
Joueur du Club Bruges KV
Naissance en mai 1988
Naissance à Louvain